Клуб коллекционеров

 Московский клуб коллекционеров — под председательством В. И. Костина. Последняя выставка состоялась в 1974 году.
 Клуб коллекционеров при Советском фонде культуры. Основан по предложению первого зампреда фонда Г. В. Мясникова, при участии В. Дудакова.
 Клуб коллекционеров изобразительного искусства. Основан в 1997 году. Председателем его стал В. Дудаков

Примечания